Extrato (conta bancária) - relatório contendo informações sobre a movimentação de uma conta bancária
 Extrato seco ou matéria seca - parte que resta do peso de um material após a perda de água;